Mort-Homme peut se prononcer [] ou [].

 Cumières-le-Mort-Homme, commune française du département de la Meuse ;
 , colline de cette commune, lieu de combats en rive gauche de la Meuse au nord-ouest de Verdun pendant la Première Guerre mondiale, le Mort-Homme présente deux sommets connus sous le nom de « cote 295 » et « cote 265 » ;
 la forêt domaniale du Mort-Homme, issue de reboisements en zone rouge de l'entre-deux-guerres.

 le Morthomme, section de la commune de Beffu-et-le-Morthomme dans le département des Ardennes.

 Au Mort-Homme sous la mitraille, récit de Léon Groc publié en 1917 ;
 le monument du Mort-Homme, ou le squelette, monument à la 69e division d'infanterie sculpté par Jacques Froment-Meurice, installé au Mort-Homme en 1922 ;
 Le Mort-Homme, roman policier de Denis Bretin publié en 2004.

Mort-Homme peut aussi faire référence à :
 « Mort-Homme 1916 », inscription sur les drapeaux d'unités françaises citées pour des combats au Mort-Homme pendant la bataille de Verdun de 1916 ;
 « Mort-Homme 1917 », autre inscription concernant la  bataille de Verdun de 1917 ;
 « Mort-Homme 1916-1917 », double inscription attestée par exemple sur le drapeau du  régiment d'infanterie ;
Mort-Homme, nom du char M4 Sherman de la Seconde Guerre mondiale visible dans la commune française de Badonviller.

Voir aussi